Cenk [] ist ein männlicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Cenk ist ein türkischer Name persischer Herkunft. Übersetzt bedeutet er „Der Kampf, Der Krieg; Der Kämpfer, Der Krieger“.

Namensträger

Vorname 

 Cenk Akyol (* 1987), türkischer Basketballspieler
 Cenk Ahmet Alkılıç (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Cenk Başoğlu (* 1976), türkisch-deutscher Schlagersänger und Moderator
 Cenk Gönen (* 1988), türkischer Fußballtorhüter
 Cenk Güvenç (* 1991), deutscher Fußballspieler türkischer Herkunft
 Cenk İldem (* 1986), türkischer Ringer
 Cenk İşler (* 1974), türkischer Fußballspieler
 Cenk Özbey (* 1991), türkischer Fußballspieler
 Cenk Şahin (* 1994), türkischer Fußballspieler
 Cenk Tosun (* 1991), türkisch-deutscher Fußballspieler
 Cenk Uygur (* 1970), türkisch-amerikanischer Moderator und Politaktivist
 Cenk Yılmaz (* 1993), türkischer Fußballspieler

Familienname 
 Aysun Cenk (* 1959), türkisch-deutsche Juristin und Autorin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Türkischer Personenname